Вальдеррей () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 60,64 км². Население — 461 человек (на 2015 год).

Население

Муниципальные выборы 2011 года

Галерея

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона